Микела Бельмонте (; 30 октября 1925 — 7 июля 1978 года) — итальянская .

Биография 
Микела Бельмонте является младшей сестрой актрисы Марии Дени. С 1942 по 1943 год у неё была короткая карьера в кино. Она играла в фильме Роберто Росселлини «Un pilota ritorna», где она привлекает внимание. Она также играет в фильмах «I tre aquilotti» Марио Маттоли и в «Il nostro prossimo» Антонио Росси. В течение этого короткого периода она встречалась с такими крупными именами театра, как Антонио Гандузио, Рина Морелли и Паоло Стоппа.
 
После этих трёх фильмов прекращает свою карьеру и, по некоторым данным, посвящает себя археологии.

Примечания

Ссылки